Ка́рлос Робе́рто де Оливе́йра (, более известный как Робе́рто Динами́т; ) — бразильский футболист, нападающий. Игрок сборной Бразилии. В последнее время занимался политикой, в 2008—2014 — президент клуба «Васко да Гама».

Биография 
Прозвище получил в день дебюта из-за меткого заголовка одной бразильской газеты: «Мальчик-Динамит взрывает „Маракану“». 7-е место в мировой истории по количеству голов в национальных чемпионатах (470). В чемпионате Бразилии: 331 матч — 190 голов. В чемпионатах Паулиста и Кариока: 419 матчей, 278 голов (Кариока — 270 голов, Паулиста — 8 голов). В чемпионате Испании 1979/80 за «Барселону»: 8 матчей — 2 гола.

По окончании карьеры футболиста занялся политикой. Являлся членом законодательного собрания штата Рио-де-Жанейро, куда избирался уже 5 сроков подряд (с 1994 года, последний раз в 2010 году). В 2008—2014 — президент родного клуба «Васко да Гама».

Достижения 
 Как игрок

 Участник чемпионатов мира: 1978, 1982
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1978
 Чемпион Бразилии: 1974
 Чемпион штата Сан-Паулу: (4) 1980, 1981, 1985, 1987
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: (5) 1977, 1982, 1987, 1988, 1992
 Обладатель Кубка Гуанабара: (6) 1976, 1977, 1986, 1987, 1990, 1992
 Обладатель Кубка Атлантики: 1976
 Турнир двухсотлетия независимости США: 1976
 Обладатель Кубка Рио-де-Жанейро: (3) 1984, 1988, 1992
 Турнир Куадрангулар (Рио-де-Жанейро): 1973
 Международный турнир в Севилье (Испания): 1979
 Турнир Коломбино Уэльва: 1980
 Кубок города Манаус: 1980
 Фуншал-Трофи (Португалия): 1981
 Обладатель Кубка Жоао Авеланжа: 1981
 Турнир Верон: 1982
 Трофей Рамона де Каррансы: 1987, 1988
 Обладатель Золотого Кубка: 1987
 Обладатель Кубка Пеле: 1991

 Индивидуальные
 Лучший бомбардир чемпионатов Бразилии: (2) 1974, 1984
 Лучший бомбардир штата Рио-де-Жанейро: (3) 1978, 1981, 1985
 Обладатель «Серебряного мяча» (по версии журнала «Плакар»): (3) 1979, 1981, 1984
 Лучший бомбардир Кубка Америки: 1983
 Лучший бомбардир в истории Лиги Кариока: 282 гола
 Лучший бомбардир в истории Чемпионата Бразилии по футболу (Серия A): 190 гола

Статистика выступлений

См. также 
 Список футболистов с наибольшим количеством забитых мячей в чемпионате
 Список футболистов, забивших 500 и более голов

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Португеза Деспортос»
Игроки ФК «Кампу Гранди»
Футбольные функционеры Бразилии
Депутаты Законодательного собрания штата Рио-де-Жанейро
Члены Бразильского демократического движения